

События 
 
 9 апреля —  Папа римский Гонорий III официально коронует Пьера II де Куртене, как императора Латинской империи.
 20 мая — Первая баронская война в Англии: оккупационные французские войска потерпели поражение в битве при Линкольне с английскими королевскими войсками во главе с Уильямом Маршалом, графом Пембруком, а оставшиеся в живых вынуждены бежать на юг.
 24 августа — В битве при Сэндвиче английские силы уничтожают французов, а французский наемник Юстас Монах захвачен и обезглавлен.
 Начало Пятого крестового похода.
 1217—1263 — Король Норвегии Хокон IV Старый (1204—1263).
 1217—1252 — Король Кастилии Фернандо III Святой (1199—1252).
 Жупан Сербии Стефан Первовенчанный становится королём, получив титул от папы.
 1217—1227 — Король Сербии Стефан Первовенчанный (ум.1227).
 21 сентября — Ливонский крестовый поход: сражение при Вильянди. Победа ливонской армии над эстами.
 Съезд в Исадах.
 Неудачный поход хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммеда на Багдад.
 Восстание енисейских киргизов против власти Чингисхана.

Правители 
 Латинская империя — Иоланда де Эно (1217—1219).
 Королевство Сицилия — Фридрих II (1217—1250).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1217 году
 Хулагу

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1217 году
 Вальдо, Пётр
 6 июня — Энрике I, король Кастилии

См. также